If Not Now, When? — сьомий студійний альбом американської групи Incubus, який був випущений 12 липня 2011 року.

Композиції 
 If Not Now, When? - 5:05
 Promises, Promises - 4:26
 Friends and Lovers - 4:07
 Thieves - 4:17
 Isadore - 4:35
 The Original - 5:05
 Defiance - 2:19
 In the Company of Wolves - 7:35
 Switchblade - 3:27
 Adolescents - 4:48
 Tomorrow's Food - 4:19

Джерела 
 If Not Now, When?  allmusic
 If Not Now, When?  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Incubus